Geografie
 Atlas Blaeu - Van der Hem, verzamelatlas
 Atlas Maior (Blaeu), wereldatlas van beide cartografen uit de 17e eeuw
Nederlandse personen
 Blaeu (familie), een Nederlandse familie van cartografen en drukkers
 Willem Blaeu (1571-1638), cartograaf
 Joan Blaeu (1596-1673), cartograaf
Onderwijs
 OSG Willem Blaeu, school vernoemd naar de oudste van twee cartografen

Zie ook 
 Blaauw
 Blauw